A competição individual feminino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 13 de fevereiro. A prova foi marcada pelo caso de doping da russa Olga Pyleva, que originalmente conquistou a medalha de prata, mas acabou sendo desclassificada após o teste anti-doping ter dado positivo.

Resultados

Ligações externas 
 
 

Eventos do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006